Список стран по выращиванию ячменя в 2016 году основан на данных статистики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Страны, выращивающие свыше 1 млн тонн ячменя в год

См. также 
 Ячмень
 Сельское хозяйство

Примечания

Ссылки 
 FAO complete list

Растениеводство по странам
Ячмень
Ячмень